W Polsce 
 Kruszynek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck 
 Kruszynek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Kruszynek – część wsi Kruszyn w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Kruszynek – gromada w powiecie włocławskim

 oraz
 Kruszynek (owady)